Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gary Donnelly e Butch Walts che hanno battuto in finale Mark Dickson e Mike Leach 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Francisco González /  Matt Mitchell (primo turno)
 Gary Donnelly /  Butch Walts (campioni)

 David Dowlen /  Nduka Odizor (quarti di finale)
 Marty Davis /  Chris Dunk (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1984